U (латиниця) — літера латинської абетки.
 /u/ — позначення огубленого голосного звука заднього ряду високого піднесення у МФА.
 U — хімічний символ урану.
 u або U — літера, абревіатура, якою позначають займенники you або your англійської мови на письмі або в інтернет-спілкуванні через співзвучність їх вимови з вимовою літери U в англійському алфавіті.